Madeleine Jay est une actrice australienne née le  à Melbourne.

Biographie

Liens externes 
  
 Madeleine Jay sur cpmgt.com.au 

Actrice australienne
Naissance en février 1990
Naissance à Melbourne